Julius Vitringa Coulon (1767-1843), geneesheer en burgemeester in Leeuwarden
Julius Vitringa Coulon (1824-1878), burgemeester van Sloten en Hennaarderadeel